Cieki wodne w Kanadzie:
 Mill Creek – strumień w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cumberland, dopływ East Branch Apple River
 Mill Creek – strumień w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cumberland, dopływ Parrsboro River
 Mill Creek – strumień w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Shelburne

 Mill Creek – dawna nazwa rzeki Barrys River w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Guysborough
 Mill Creek – dawna nazwa rzeki Kelley River w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cumberland
 Mill Creek – dawna nazwa rzeki Little River w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Inverness
 Mill Creek – dawna nazwa strumienia Mill Brook w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cape Breton
 Mill Creek – dawna nazwa strumienia Mill Creek Brook w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Kings
Miejscowości w Kanadzie:
 Mill Creek – miejscowość (community) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cape Breton
 Mill Creek – miejscowość (locality) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cumberland
Zatoki w Kanadzie:
 Mill Creek – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cape Breton
 Mill Creek – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Cumberland
 Mill Creek – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Inverness
 Mill Creek – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Kings
 Mill Creek – zatoka w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja, w hrabstwie Yarmouth
Miejscowości w USA:
 Mill Creek – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Union
 Mill Creek – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Johnston
 Mill Creek – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Huntingdon
 Mill Creek – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Snohomish
 Mill Creek – miejscowość w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Randolph
Gminy w USA:
 Mill Creek (ang. Mill Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Ashley
 Mill Creek (ang. Mill Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Franklin
 Mill Creek (ang. Mill Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Izard
 Mill Creek (ang. Mill Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lincoln
 Mill Creek (ang. Mill Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Madison
 Mill Creek (ang. Mill Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Polk
 Mill Creek (ang. Mill Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Scott
 Mill Creek (ang. Mill Creek Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sevier
 Mill Creek (ang. Mill Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Bourbon
 Mill Creek (ang. Mill Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Pottawatomie
 Mill Creek (ang. Mill Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wabaunsee
 Mill Creek (ang. Mill Creek Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
 Mill Creek (ang. Mill Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Morgan
 Mill Creek (ang. Mill Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Coshocton
 Mill Creek (ang. Mill Creek Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Williams
 Mill Creek (ang. Mill Creek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lycoming
 Mill Creek (ang. Mill Creek Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Mercer